Радуша може бити:

 Радуша (Уб), насељено место у општини Уб, Србија
 Радуша (Ужице), насељено место у граду Ужице, Србија
 Радуша (Тутин), насељено место у општини Тутин, Србија
 Радуша (Тешањ), насељено место у општини Тешањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Радуша (Скопље), насељено место у општини Сарај, град Скопље, Северна Македонија
 Рудник Радуша, насељено место у општини Сарај, град Скопље, Северна Македонија

или

 Радуша (планина), планина на простору општина Горњи Вакуф-Ускопље, Прозор и Купрес